Hey Mama – traccia dell'album Identity Crisis degli Sweet del 1982
Hey Mama – traccia dell'album El niño di Alberto Fortis del 1984
Hey Mama – singolo dei Righeira del 1984
Hey Mama – singolo dei The Black Eyed Peas del 2004
Hey Mama – traccia dell'album Late Registration di Kanye West del 2005
Hey Mama – singolo di David Guetta e Nicki Minaj del 2015